majdan – termin urbanistyczny
 Majdan – plac w Kijowie
 majdan – środkowa część łuku

Osoby 
 Joanna Majdan – polska szachistka
 Radosław Majdan – polski piłkarz

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 71, w tym 17 podstawowych

Miejscowości w Bośni i Hercegowinie 
 Majdan – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Mrkonjić Grad
 Majdan – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Šekovići
 Majdan – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Fojnica
 Majdan – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kladanj
 Majdan – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Zavidovići

Miejscowości w Chorwacji 
 Majdan – wieś w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Dvor

Miejscowości w Rumunii 
 Majdan – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Kaczyka

Miejscowości w Serbii 
 Majdan – wieś w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Majdan – wieś w Wojwodinie, w okręgu północnobanackim, w gminie Novi Kneževac

Miejscowości na Ukrainie 
 Majdan Górny – wieś w rejonie nadwórniańskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Majdan Średni – wieś w rejonie nadwórniańskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Majdan (ob. Miżhirja) – wieś w rejonie bohorodczańskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Majdan – wieś w rejonie tyśmienickim obwodu iwanofrankiwskiego
 Majdan – dawna wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Majdan – wieś w rejonie drohobyckim obwodu lwowskiego
 Majdan – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego
 Majdan – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Majdan – wieś w rejonie husiatyńskim  obwodu tarnopolskiego
 Majdan – wieś w rejonie winnickim obwodu winnickiego
 Majdan – wieś w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego
 Majdan – wieś w obwodzie wołyńskim w rejonie maniewickim
 Majdan – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie olewskim
 Majdan Górny – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwórniańskim
 Majdan Średni – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwórniańskim

Inne

Zobacz też